Хоум има више значења:
 Хоум (Вашингтон)
 Хоум (Канзас)